Isole Solovki (Isole Soloveckie) – arcipelago nel Mar Bianco
 Monastero di Solovki – monastero russo delle Isole Soloveckie